Een verkeersweg:
 N650 (België)
 N650 (Frankrijk)
 N650 (Nederland), zie Provinciale weg 650

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing